Grenzstein steht für:
 Grenzstein, Grenzmarkierung

Grenzstein ist der Familienname folgender Personen:
 Ado Grenzstein (1849–1916), estnischer Schriftsteller
 Tõnis Grenzstein (1863–1916), estnischer Maler und Illustrator der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Operation Grenzstein, nachrichtendienstliche Operation der Tschechoslowakei
 Naši mejniki (deutscher Titel Grenzsteine), Erzählband von Prežihov Voranc (1946)
 Landesgrenzsteine 
 Katzenfurter Grenzsteine